Моржи:
 Моржи — род морских млекопитающих;
 Моржи — деревня в Орловском районе Кировской области России.

См. также 
 Морж (значения)